Johann Cludius ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Cludius (1732–1814), deutscher evangelischer Geistlicher
 Johann Thomas Cludius (1585–1642), deutscher Jurist und Hochschullehrer